Mönikes ist der Familienname der folgenden Personen:
 Anna Mönikes (1905–1995), deutsche Pädagogin und Politikerin
 Martin Mönikes (* 1948), deutscher Journalist und Politiker